Garat est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est  et qui signifie « passage sur la hauteur ».

Variantes ou formes voisines : , Garatain, Garatens, Garatin. Nom fréquent dans les Pyrénées-Atlantiques, rencontré aussi en Vendée et dans la Haute-Vienne avec toutefois une étymologie différente faisant référence au village de Garat en Charente.

Patronymes 

 Dominique-Joseph Garat (1749-1833), homme politique, membre de l'Académie française ;
 Dominique Garat (1735-1799), frère du précédent, homme politique ;
 Pierre-Jean Garat (1762-1823), fils du précédent, chanteur lyrique français ;
 Jacques Joseph Garat (1767-1839), frère du précédent, homme politique ;
 Joseph Dominique Fabry-Garat (1772-18?), frère des précédents, chanteur lyrique français ;
 Martin Garat (1748-1830), parent des précédents, administrateur français des , directeur général de la Banque de France.
 Anne-Marie Garat (1946-2022), romancière française.
 Jacques Garat (1932-), journaliste français.
 Joseph Garat (1872-1944), personnalité politique française de l’entre-deux-guerres.
 Joseph Garat (1911-1990), personnalité politique française d'après-guerre.
 Patxi (né en 1981), de son vrai nom Patxi Garat, auteur-compositeur-interprète basque français. 
 Pierre Garat (1919-1976), chef du service des questions juives à la préfecture de la Gironde sous l’Occupation.

Pseudonymes 
 Édouard Garassu dit Jean Garat (1866-1943), acteur à la Comédie-française ;
 Henri Garassu dit Henri Garat (1902-1959), chanteur et comédien français, fils du pécédent ;
 Yvonne Garassu dite Yvonne Garat (1898-ap. 1942), actrice française, fille de Jean Garat et sœur d'Henri Garat.

Toponyme 

 Garat est une commune du département de la Charente.

Voir aussi

Notes et références